Ebb Records est une compagnie de disque indépendante américaine active de 1957 à 1959.

Histoire 
Ebb Records est fondé à Los Angeles par Lee Rupe, l'ex-épouse d'Art Rupe, le propriétaire de Specialty. Le label se spécialise dans le rhythm and blues, notamment dans les groupes vocaux, et dans le rock 'n' roll. 
Son principal succès, en 1957, est le titre « Buzz-buzz-buzz » interprété par les Hollywood Flames.

Artistes 
Les principaux artistes du label sont:
 The Ebbtones
 Eddie Daniels
 The Hollywood Flames
 The Roulettes
 The Twilighters

Notes et références

Liens externes 
 Discographie d'Ebb Records

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de rhythm and blues
Label de rock